Козара:
 Козара — горный массив в Боснии и Герцеговине
 «Козара» — фильм 1962 года
 «Козара» — футбольный клуб, базирующийся в городе Градишка в Республике Сербской
 Национальный парк Козара в Республике Сербской
 Битва на Козаре (1942 год) — сражение между югославскими партизанами и немецкими оккупантами

См. также 
 Козарац